Paracomesoma är ett släkte av rundmaskar. Paracomesoma ingår i familjen Comesomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Paracomesoma